Геррон (, , ) — прізвище, зокрема англійського, французького та іспанського походження.

Відомі носії:
 Деніс Геррон (, 1952) — канадський хокеїст, воротар.
 Курт Геррон (, 1897—1944) — німецький актор та режисер.
 Рауль Геррон (, 1976) — еквадорський футболіст, півзахисник.

Німецькі прізвища
Англійські прізвища
Французькі прізвища
Іспанські прізвища